Camotero es alguien que produce o vende Dioscorea remotiflora o Ipomoea batatas. El término también puede referirse a:

 Camotero; vendedor ambulante de camotes y plátanos horneados.
 Camotero Rodolfo Rivera; beisbolista coahuliense.
 Camotero de Puebla; jugador del equipo de fútbol de Puebla.
 El camotero del Barrio; película de 1995 con Rafael Inclán.